Der Wahlkreis Hildesheim ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Stadt Hildesheim im Landkreis Hildesheim.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Hildesheim neun Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Antonia Hillberg (SPD). Außerdem rückte Rashmi Grashorn (Grüne) in den Landtag nach, da drei Abgeordnete der Grünen zu Ministern ernannt wurden und damit verbunden ihre Landtagsmandate niederlegten. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 20.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Hildesheim sechs Direktkandidaten an.

Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd Lynack (SPD), der am 9. November 2021 sein Landtagsmandat niederlegte. Über die Landesliste zog zusätzlich Laura Rebuschat (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 21.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Rebuschat, Laura" |Laura Rebuschat
| 34,3
| 29,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Lynack, Bernd" |Bernd Lynack
| 42,7
| 37,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Domning, Ekkehard" | Ekkehard Domning
| 7,9
| 12,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Carstens, Oliver" | Oliver Carstens
| 4,0
| 6,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Roth, Gerhard" |Gerhard Roth
| 5,3
| 6,2
|-
| Alternative für Deutschland
| data-sort-value="Kriesinger, Ralf" |Ralf Kriesinger
| 5,8
| 6,1
|-
| BGE || || || 0,2
|-
| Deutsche Mitte || || || 0,1
|-
| Freie Wähler || || || 0,2
|-
| LKR Niedersachsen || || || 0,0
|-
| ÖDP || || || 0,1
|-
| Die Partei || || || 0,7
|-
| Tierschutzpartei || || || 0,7
|-
| Piraten || || || 0,2
|-
| V-Partei³ || || || 0,2
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 60,6 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Hildesheim acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd Lynack (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Lynack, Bernd" |Bernd Lynack
| 38,8
| 33,5
|-
| CDU
| data-sort-value="Wodsack, Frank" |Frank Wodsack
| 38,1
| 31,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="von Holtz, Ottmar" |Ottmar von Holtz
| 13,0
| 17,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Behl, Dieter" |Dieter Behl
| 2,4
| 9,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Krüger, Rita" |Rita Krüger
| 3,5
| 3,6
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Regel, Ortwin" |Ortwin Regel
| 2,0
| 2,3
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Hartmann, Anian" |Anian Hartmann
| 1,4
| 1,1
|-
| NPD
| data-sort-value="Kohne, Ernst-August" |Ernst-August Kohne
| 0,8
| 0,8
|-
| Die Freiheit || || || 0,3
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,0
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 56,1 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Möllring, Hartmut " | Hartmut  Möllring
| 40,4
| 39,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Rübke, Jutta " | Jutta  Rübke
| 32,7
| 28,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Räbiger" | Ulrich Räbiger
| 12,3
| 11,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Gottschlich" | Martin Gottschlich
| 6,1
| 8,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Ließmann" | Doris Ließmann-Heckerott
| 6,6
| 8,5
|-
| NPD
| data-sort-value="Riefling, Dieter " | Dieter  Riefling
| 1,7
| 1,8
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Grauen
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
|}

Hinzu kommen die beiden Einzelbewerber Heiko Ebbenga und Wolfgang Pantzier, die auf jeweils 0,1 % der Erststimmen kamen. Die Wahlbeteiligung betrug 54,9 %.

Einzelnachweise 

Politik (Hildesheim)